Xx peut faire référence à :
 Lettre X, la  lettre et la  consonne de l’alphabet latin ;
 X, le nombre 10 (dix) en chiffres romains.

Arts et culture

Bande dessinée 
 X-Men, une série de comics créée par Stan Lee et Jack Kirby
 X, un manga de CLAMP, dont la publication a commencé en 1992
 X, une collection mythique de Futuropolis

Cinéma 
 X, le titre original du film américain L'Horrible Cas du Dr X de Roger Corman (1963) ;
 X-1999, un film d'animation de Rintarō sorti en 1996, d'après le manga de CLAMP ;
 American History X, un film de Tony Kaye (1998) ;
 les films pornographiques sont appelés , ou , en référence au classement X qui concerne les films interdits aux mineurs ;
 X, film américain de 2022.

Jeux vidéo 
 X, un jeu vidéo sur Game Boy sorti en 1992
 X, une série de simulateurs de combat et de commerce spatial de science-fiction
 Xenoblade Chronicles X, un jeu vidéo de Nintendo sorti en 2015
 Mega Man X, une série de la franchise Mega Man

Musique

Artistes 

 Allie X (1985-aujourd’hui), musicienne canadienne de synthpop
 Les X, ou plus communément les X-Men, un groupe de rap français
 X, un groupe américain de punk
 X, un groupe australien de punk rock
 François X (1982-), DJ, compositeur et producteur de musique électronique et techno français
 X Japan, un groupe japonais
 Omega X,  boys band sud-coréen de K-pop
 Planet X, un groupe de metal progressif instrumental
 Symphony X, un groupe de metal progressif

Chanson 

 X, le nom d'une chanson du groupe System of a Down dans l'album Toxicity
 X, le nom d'une chanson de xzibit chantée avec Snoop Dogg sur l'album Restless
 X, le nom d'une chanson du girl group f(x) sur l'album 4 Walls
 X''', chanson de Nicky Jam et J Balvin sortie en 2018
 X', chanson des Jonas Brothers et Karol G, sortie en 2020

 Album 

 X, le septième album studio du groupe INXS, sorti en 1990
 X, le dixième album studio de Kylie Minogue
 X, un album du groupe américain de jazz Fourplay
 X, un album de Klaus Schulze sorti en 1978
 X, le  studio de Def Leppard sorti en 2002
 X, un album de Chris Brown
 X, un album de Ed Sheeran
 The X Factor, un album du groupe Iron Maiden
 X, un album d'Agnez Mo sorti en 2017

 Sport 
 X Games, une compétition annuelle de sports extrêmes
 X Games Rally, des courses automobiles de rallyes durant ces jeux

 Télévision 
 X-Files, une célèbre série américaine
 X-Or, le héros d'une série live japonaise. Il se caractérisait par son sens de la repartie hors du commun
 X, une série d'animation japonaise de Mokona Apapa et Yoshiaki Kawajiri sortie en 2001, d'après le manga éponyme de CLAMP
 Mutant X, une série télévisée américano-canadienne
 Sonic X, une série d'animation de type shōnen japonaise, inspirée du personnage de jeu vidéo éponyme
 The X Factor, un télécrochet diffusé dans la plupart des pays du monde

 Sciences et techniques 
 x, une lettre généralement attribuée à une inconnue ou une variable, en mathématiques
 X, la variable attribuée à la réactance en électrotechnique
 X, le symbole commun des halogènes dans les formules chimiques
 Chromosome X, un des deux chromosomes sexuels du génome des mammifères, dont l'homme 
 Rayon X, un rayonnement électromagnétique de longueur d'onde comprise entre 5 picomètres et 10 nanomètres (hautes fréquences)
 Dornier Do X, un hydravion civil allemand
 X Window System, un environnement graphique que l'on trouve sur la plupart des systèmes UNIX, Linux et BSD
 x, en informatique, une unité de mesure de taux de transfert qui était souvent utilisée pour les supports optiques. 1 x = 1500 kio/s
 X, en phonétique, a inspiré quelques symboles de l'alphabet phonétique international
 [x] représente la consonne fricative vélaire sourde
 [χ] représente la consonne fricative uvulaire sourde

 Droit 
 Accouchement sous X, un type légal en droit français
 Plainte contre X, une plainte contre une personne dont l'identité n'est pas déterminée

 Autres 
 Malcolm X (1925-1965), un militant et intellectuel afro-américain
 X, une entreprise de la holding Alphabet (auparavant rattachée à Google)
 Duesenberg X, une voiture de 1926-1927, du constructeur automobile américain Duesenberg
 Génération X, les personnes nées dans les années 1960 et 1970
 X, des montagnes russes du parc Thorpe Park, renommées The Walking Dead: The Ride X2'', des montagnes russes du parc Six Flags Magic Mountain
 Triangle X Barn, grange américaine du comté de Teton, dans le Wyoming, inscrite au Registre national des lieux historiques
 L'X, le surnom donné en France à l’École polytechnique, école d'ingénieurs
 X, la lettre sous laquelle sont inventoriés les documents relatifs à la prévoyance, l'assistance sociale, les dossiers de Pupilles de l'État, dans la nomenclature nationale commune aux différentes Archives départementales de France
 X, l'immatriculation utilisée par la SNCF pour désigner les autorails
 x, à la fin d'un message, un signe utilisé pour indiquer une bise

Signes semblables 
 X, dans une formule mathématiques, la croix de multiplication 
 Χ et χ, la lettre grecque khi
 Х et х, la lettre cyrillique kha